Carrera (band), een Nederlandse muziekgroep
 Carrera (kleding), een Italiaanse spijkerstoffabrikant, sponsor van:
 Carrera (wielerploeg), een voormalige Italiaanse wielerploeg
 Carrera (speelgoed), een fabrikant van slot-car racing
 Porsche Carrera, een model auto
 General Carrera, een provincie in Chili
 Carrera (geografie), een dorp in de gemeente Valendas, kanton Graubünden in Zwitserland

Carrera als achternaam:
 Bárbara Carrera, Amerikaans actrice
 Martín Carrera, Mexicaans politicus
 Pietro Carrera, Siciliaans schaker, priester en auteur
 Rafael Carrera, Guatemalteeks politicus